Baldomero Perlaza – calciatore colombiano, centrocampista
 Jonathan Perlaza – calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Jorge Perlaza – calciatore colombiano, attaccante
 José Perlaza – calciatore ecuadoriano, difensore
 Pedro Perlaza – calciatore ecuadoriano, difensore